Logan Square, l'un des 77 secteurs communautaires de la ville de Chicago aux États-Unis.
 Logan Square, une station souterraine du métro de Chicago.

Divers 
 Two Logan Square
 Three Logan Square